G-Man bezeichnet:
 G-Man (Album), Livealbum des Jazzsaxophonisten Sonny Rollins aus dem Jahr 1986
 G-Man (Comic), seit 2004 veröffentlichte Comicreihe von Chris Giarrusso
 G-Man (Computerspiel), Computerspiel der Firma Codemasters aus dem Jahr 1986 für den Commodore C16/Plus 4
 G-Man (Slangausdruck), im amerikanischen Englisch ein Slangausdruck unter Gangstern für einen FBI-Beamten
 G-Man, fiktiver Charakter in der Spieleserie Half-Life

G-Man oder The G-Man ist das Pseudonym folgender Personen:
 Gerald McClellan (* 1967), US-amerikanischer Profiboxer
 Monty Sopp (* 1963), US-amerikanischer Wrestler
 Gez Varley, britischer Techno-Musiker

Siehe auch:
 ‘G’ Men, deutscher Titel Der FBI-Agent, US-amerikanischer Kriminalfilm von William Keighley aus dem Jahre 1935
 G-men (Magazin), japanisches Magazin für homosexuelle Männer